Френе́тт () — фамилия бургундского происхождения, происхождение которой связано с деревней Френ (). Известные носители:

  (род. 1954) — квебекская писательница, лауреат Премии генерал-губернатора Канады.
 Френетт, Питер (род. 1992) — американский прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 2010 года.
 Жозеф-Раймон (Рэй) Френетт (1935—2018) — канадский политик, премьер-министр Нью-Брансуика в 1997—1998 годах.

Примечания